Зимняя Универсиада 2001 года — XX зимняя Универсиада. Проводилась в польском городе Закопане с 7 по 17 февраля.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 14 || 9 || 8 || 31
|-
|| 2 || align=left |  || 8 || 4 || 2 || 14
|- style="background:#ccccff"
|| 3 || align=left |  || 8 || 3 || 3 || 14
|-
|| 4 || align=left |  || 6 || 4 || 3 || 13
|-
|| 5 || align=left |  || 5 || 3 || 3 || 11
|-
|| 6 || align=left |  || 3 || 2 || 5 || 10
|-
|| 7 || align=left |  || 2 || 4 || 3 || 9
|-
|| 8 || align=left |  || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|| 9 || align=left |  || 1 || 4 || 4 || 9
|-
|| 10 || align=left |  || 1 || 3 || 1 || 5
|-
|| 11 || align=left |  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|| 12 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 13 || align=left |  || 0 || 3 || 5 || 8
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 3 || 3 || 6
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|| 16 || align=left |  ||0 || 2 || 0 || 2
|-
|| 17 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 21 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|| 22 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 23 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 2001 стала сборная Словакии.

Фигурное катание 

Победителями в одиночках среди мужчин, женщин, и пар, стали россияне.

Сноуборд. Параллельный слалом. 

Первое место в параллельном слаломе заняла спортсменка из Польши, второе — россиянка, и третье — участница из Словении.

Примечания

Ссылки 
 Зимняя Универсиада 2001 на сайте FISU

Зимние Универсиады
Универсиада
Универсиада
Международные спортивные соревнования в Закопане
Февраль 2001 года